Freyer en alemán es el nombre familiar o un apellido  (quizás relacionado con la palabra alemana Frei es decir libre o con la diosa Freyja); puede en todo caso referir a:

Personas 

 Achim Freyer (* 1934),  regisseur o director de ballet alemán;
 Andreas Freyer (* 1953), arquitecto alemán;
 Brigitte Freyer-Schauenburg (* 1938), arqueóloga alemana dedicada a la arqueología clásica;
Christian Friedrich Freyer (1794–1885), entomólogo alemán;
 Erich Freyer (1855–1935), oficial prusiano;
 Erwin Freyer (1914–1992), generalmayor alemán;
 Hans Freyer (1887–1969), sociólogo y filósofo alemán;
 Hans Martin Freyer (1909–1975), pintor, diseñador y dibujante gráfico alemán; 
 Heinrich Freyer (1802–1866), naturalista austríaco;
 Hieronymus Freyer (1675–1747), pedagogo e historiador alemán;
 Ilona Freyer, (1943–1984), dramaturga y vestuarista alemana;
 Ingo Freyer (* 1971), jugador y entrenador alemán de basquetbol o cestobol;
  Johannes-Baptist Freyer (* 1953), padre franciscano y teólogo cristiano católico;  
 Karl August Freyer (1801–1883), compositor de música de iglesia polaco-alemán;  
 Kurt Freyer (1885–1973), historiador y anticuario de arte alemán-israelí;
 Paul Herbert Freyer (1920–1983), escritor y dramaturgo alemán;  
 Rudolf Freyer (1886–1961), Schuhmachermeister (maestro-zapatero) y político alemán;
 Susanne Freyer-Mathes (* 1964), productora fílmica alemana;
 Thomas Freyer (teólogo) (* 1952), teólogo alemán;
 Thomas Freyer (dramaturgo) (* 1981), dramaturgo alemán;
 Yvonne Freyer (1921–2014), periodista alemana.